Римское дерби (), наиболее известное как Столичное дерби, Дерби делла Капитале () или Дерби Капитолино () — футбольное дерби между двумя римскими клубами «Лацио» и «Рома», самое известное футбольное дерби Рима.

Общее описание дерби 
С 1929 года команды встречались 179 раз: со значительным перевесом по статистике побеждает «Рома» (73 победы против 55 у «Лацио» при 66 ничьих). С 1953 года бессменно играется на Олимпийском стадионе. По разнице мячей «Рома» также выигрывает у «Лацио» (246:199).

Дерби является одним из наиболее широко освещаемых в европейских спортивных изданиях столичным дерби. Помимо всего прочего, оно является наиболее жестоким и агрессивным: неоднократно на стадионах вывешивались баннеры расистского и неонацистского содержания, во время матчей неоднократно происходили беспорядки, которые приводили часто к смертельным исходам.

Статистика встреч

Бомбардиры

Рекорды

Игроки 
 Рекордсменами по числу игр являются:
 Рома: Франческо Тотти с 29 играми
 Лацио: Альдо Пульчинелли и Джузеппе Уилсон (по 19 игр каждый)
 Лучшими бомбардирами являются:
 Рома: Франческо Тотти (11 голов)
 Лацио: Сильвио Пиола с 7 голами
 Рекордсменом по числу забитых голов за матч является Винченцо Монтелла (Рома): 11 марта 2002 он оформил покер, принеся «Роме» победу 5:1.
 Арне Сельмоссон Александар Коларов и Педро — единственные игроки, которые забивали в дерби за обе команды.

Матчи 
 Первая игра была сыграна 8 декабря 1929, «Рома» выиграла со счётом 1:0 благодаря голу Родольфо Волка.
 Первую победу «Лацио» одержал 23 октября 1932: в матче отличились за «орлов» Демария и Кастелли, а за «волков» гол забил тот же Волк.
 Первый матч на Стадио Олимпико был сыгран 29 ноября 1953 и завершился ничьёй 1:1 (отличились Карло Галли и Пакуале Виволо).
 Крупнейшие победы:
 Рома: Серия А 1933/1934, счёт 5:0
 Лацио: Серия А 2006/2007, 2018/2019, 2020/2021, счёт 3:0
 «Лацио» одержал четыре победы в четырёх матчах в сезоне 1997/1998, установив уникальный рекорд: в Серии А он победил со счетами 3:1 и 2:0, в четвертьфинале кубка — 4:1 и 2:1.

Скандалы и происшествия 
Всплески национализма и расизма, несмотря на неприятие многими жителями Рима и всей Италии, сделали это дерби наиболее популярным и обсуждаемым в футбольном мире Италии. Зачастую на матчах фанаты «Лацио» проносили фашистскую, нацистскую и расистскую символику, вывешивая баннеры оскорбительного содержания.

Наиболее известным является случай, когда в сезоне 1998/1999 фанаты вывесили 50-метровый баннер с антисемитскими оскорблениями «Освенцим — ваш город, печи — ваши дома». Темнокожие игроки «Ромы» особенно часто подвергаются оскорблениям со стороны фанатов «Лацио». Сами же фанаты «орлов» вместе с тем часто скандируют просербские лозунги, упоминая в них Желько Ражнатовича.

История знает два трагических случая во время дерби.
 В 1979 году фанат «Лацио» Винченцо Папарелли получил ранение глаза после того, как в него попали сигнальной ракетой фанаты «Ромы». Спасти Папарелли не удалось, что только подогрело ненависть клубов друг к другу.
 Второй случай произошёл 21 марта 2004, что привело к остановке самого матча: фанаты «Ромы» в начале второго тайма стали кричать о том, что полицейские забили до смерти малолетнего ребёнка, что привело к началу беспорядков на трибуне. По требованию президента Итальянской футбольной лиги Адриано Галлиани судья матча Роберто Розетти остановил встречу. Беспорядки, однако, не остановились и после свистка судьи: фанаты «Ромы» выскочили на газон, чтобы переговорить с капитаном команды Франческо Тотти. Только обследование медиков позволило установить, что якобы убитый полицейскими ребёнок был жив. Матч был возобновлён вскоре после заявления врачей. После игры по подозрению в организации беспорядков арестовано 13 человек, в больницы попало около 170.

Примечания

Ссылки 
 Римское дерби на телеканале CBC News

Футбольные дерби в Италии
ФК «Рома»
ФК «Лацио»